Maden est :
Maden, une ville de Turquie;
Le maden, une langue d'Indonésie parlée dans les îles Raja Ampat;
Maden, un film de Yavuz Özkan.

Voir aussi 
 Saint Maden
 Saint-Maden, une commune française des Côtes-d'Armor.